Ла Ескопета има више значења:

 Ла Ескопета (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ескопета (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескопета (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескопета (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику